Арсенишвили () — грузинская фамилия.
 Арсенишвили, Георгий Лонгинозович (1942—2010) — грузинский политик, государственный деятель, Государственный министр Грузии.
 Арсенишвили, Давид Ильич (1905—1963) — грузинский советский искусствовед. Организатор музейного дела, первый директор Музея древнерусского искусства имени Рублёва
 Арсенишвили, Заира Ивановна (1933—2015) — советская и грузинская писательница и сценарист, лауреат Государственной премии СССР.
 Арсенишвили, Лонгиноз Георгиевич (1909 — ?) — управляющий отделением Цинандальского виноградарского совхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Телавский район Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда. Примечания